Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 258-as, továbbá 258A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 258-as busz (Budapest, 2014–2015)megszűnt
 258-as busz (Budapest, 2015–2016)megszűnt
 258A busz (Budapest)megszűnt